Gottfried Angerer ist der Name folgender Personen:

* Gottfried Angerer (Komponist) (1851–1909), deutsch-schweizerischer Dirigent, Komponist und Musikschulgründer
 Gottfried Angerer (Fußballspieler) (* 1961), österreichischer Fußballspieler 
 Gottfried Angerer (Musiker) (* 1963), österreichischer Bassgitarrist, Musikpädagoge und Systemanalytiker